Kapitonow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wassiljewitsch Kapitonow (1915–2002), sowjetischer Politiker, ZK-Sekretär
 Wiktor Arsenjewitsch Kapitonow (1933–2005), sowjetischer Radrennfahrer